Râul Slătioara se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Slătioara - afluent al râului Gemenea
 Râul Slătioara - afluent al râului Iza
 Râul Slătioara - afluent al râului Râșca
 Râul Slătioara - afluent al râului Sebiș
 Râul Slătioara - afluent al râului Târzia

Toponime românești